Оскар Эрикссон:
 Эрикссон, Оскар (род. 1991) — шведский кёрлингист.
 Эрикссон, Оскар — шведский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр (малокалиберная винтовка, 50 м, командное первенство).